Hüter der Erinnerung steht für:

 Hüter der Erinnerung (Roman) (Originaltitel The Giver), Roman von Lois Lowry aus dem Jahr 1993
 Hüter der Erinnerung – The Giver (Originaltitel The Giver), US-amerikanischer Film von Phillip Noyce aus dem Jahr 2014